Rain on Your Parade (Duffy), een single van Duffy uit 2008
 Rain on Your Parade (Nick Klyne), een single van Nick Klyne uit 2020